Lieusaint (Manche)
 Lieusaint (Seine-et-Marne)